Gapon ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Apollonowitsch Gapon (1870–1906), russischer Pope
 Jewgeni Eduardowitsch Gapon (* 1991), russischer Fußballspieler